Адвент (Advent; Adventus) е име на:

 Адвент (церемония), церемония при пристигането на римския император
 Адвент, подготовка за Рождество Христово, 4 седмици преди Коледа

Име на римските политици:
 Марк Оклатиний Адвент, консул 218 г., преториански префект 3 век
 Квинт Антисций Адвент Постумий Аквилин, суфектконсул 167 г., баща на Луций Антисций Бур

Литература 
 Joachim Lehnen: Adventus principis. Untersuchungen zu Sinngehalt und Zeremoniell der Kaiserankunft in den Städten des Imperium Romanum. Lang, Frankfurt am Main 1997, ISBN 3-631-31592-9.
 Gerrit Jasper Schenk: Zeremoniell und Politik. Herrschereinzüge im spätmittelalterlichen Reich. Böhlau, Köln 2003, ISBN 3-412-09002-6.